Ümit Karan (Berlijn, 1 oktober 1976) is een voormalig Turkse voetbalspeler.

Karan begon zijn carrière in het seizoen 1997-1998 bij Gençlerbirliği. In het seizoen 2000-2001 speelt hij bij Galatasaray tot en met 2008-2009 ; in 2004-2005 kwam hij kort uit voor Ankaraspor.

Statistieken

Externe link
 Webaslan.com

Karan, Umit